Выборы депутатов от одномандатных округов проходили в ГД РФ I—IV созывов (1993, 1995, 1999, 2003) и VII—VIII созывов (2016, 2021). Территория государства была поделена на 225 избирательных округов (по количеству половины мест в ГД РФ, предоставленных депутатам-одномандатникам). Это число оставалось неизменным, хотя количество избирательных округов внутри каждого региона могло меняться, так же как и их наименования и номера. Каждый из 89 субъектов Российской Федерации был представлен хотя бы одним депутатом (за исключением Чеченской республики в 1993—1995 годах). В случае досрочного прекращения депутатом-одномандатником исполнения своих обязанностей (смерть, лишение мандата решением Думы, переход на другую работу и т. д.) по его округу проводились дополнительные выборы в ГД РФ.

I—IV созывы

VII—VIII созыв 

На выборах в ГД РФ VII созыва было решено вернуться к смешанной системе голосования. Избирательные округа формировались с учётом новых геополитических реалий в стране.

Примечания 

Государственная дума Российской Федерации